Stardust est un mot anglais qui signifie littéralement «  ».

Ce nom peut désigner :

En musique

Albums
 1951 - Stardust, un album du Dave Brubeck Quartet.
 1972 - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un album de David Bowie.
 1978 - Stardust, un album de Willie Nelson.
 1992 - Stardust, un album du groupe The Sea Urchins.

Chansons
 1927 - Stardust, un standard de jazz composé en par Hoagy Carmichael.
 1972 - Ziggy Stardust, une chanson de David Bowie dans l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
 2012 - Stardust, une chanson de Mika dans l'album The Origin of Love.

 2014 - Stardust, une chanson de Delain dans l'album The Human Contradiction.
 2016 - Stardust, une chanson de Jean-Michel Jarre and Armin Van Buuren dans l'album Electronica 1: The Time Machine.

Artistes / groupes
 Alvin Stardust (1942-2014), un chanteur de rock.
 Stardust, un groupe éphémère de musique house fondé en 1998.
 Ziggy Stardust, un personnage créé par David Bowie en 1972.

Autres
 Stardust Promotion, une agence artistique japonaise.
 Stardust Records, un label de musique électronique implanté aux États-Unis.

Au cinéma 
 Stardust, un film de Melville W. Brown sorti en 1938.
 Stardust, un film de Michael Apted sorti en 1974.
 Stardust Memories, film de Woody Allen de 1980.
 Stardust, le mystère de l'étoile, un film de Matthew Vaughn sorti en 2007, tiré du roman éponyme de Neil Gaiman.
 Stardust, un film de Gabriel Range sorti en 2020.

Autres 
 , une sonde spatiale américaine lancée en 1999 et revenue sur Terre en 2006.
 , un roman de Neil Gaiman de 1999.
 , un jeu vidéo de Bloodhouse sorti en 1993.
 , un ancien casino de Las Vegas (1958-2007).
 , un personnage créé par Marvel Comics, lié à Galactus.
  (1985-), un catcheur  américain.
 Stardust, chaine youtube (380 000 abonnés en 2021) sur l'espace et l'aéronautique.
 Stardust Crusaders, troisième partie du manga et de l'anime JoJo's Bizarre Adventure créés par Hirohiko Araki.

Homonymie de titre